Demètria (en grec antic δημητρία) era un festival anyal que els atenencs van establir l'any 307 aC en honor de Demetri Poliorcetes que junt amb el seu pare Antígon el Borni van ser consagrats amb el títol de "déus salvadors". Se celebrava cada any al mes de Munychion que des de llavors va rebre el nom de Demetrion o Demetrias. Un sacerdot servia el seu altar i dirigia la processó i els sacrificis i els jocs que se celebraven, segons diuen Diodor de Sicília i Plutarc.

Per honorar encara més a Demetri, els atenencs van canviar el nom de les Dionísia, les festes dedicades a Dionís pel de Demètria, ja que al jove príncep li agradava que el comparessin amb Dionís.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia